Plusieurs aéroports desservent, ou ont desservi, la ville marocaine de Casablanca. Parmi eux:

 L'Aéroport Mohamed V, est l'aéroport principal et international de la ville et l'un des plus importants du pays.

 L'Aéroport de Casablanca Tit Mellil est principalement utilisé pour les vols privés et régionaux.

 L'Aéroport de Casablanca-Anfa est un ancien aéroport aujourd'hui fermé.

Casablanca
Transport à Casablanca